Андре́й Теле́гин:
 Телегин, Андрей Васильевич (1926—2011) — Герой Социалистического Труда.
 Телегин, Андрей Иванович (1911 — ?) — советский футболист.